Amphicteis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1850. Amphicteis ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphicteis